Miejscowości w USA:
 Patten – miejscowość w stanie Maine, w hrabstwie Penobscot
Gminy w USA:
 Patten (ang. Patten Town) – gmina w stanie Maine, w hrabstwie Penobscot
 Patten (ang. Patten Township) – gmina w stanie Dakota Południowa, w hrabstwie Aurora